Helosciadium intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore och Carl Fredrik Nyman. Helosciadium intermedium ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
intermedium